Fitzpatrick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harry Morton Fitzpatrick
 John W. Fitzpatrick